Адриа́н Робе́р () — псевдоним, настоящее имя Шарль Бассе́ (Charles Basset); 1822 год, Париж — 1869 год, там же) — французский писатель XIX века. Печатался также под псевдонимом Charles Newil.

Творчество 
Театральные пьесы и романы:
 Одноактный водевиль «Trafalgar» (1842)
 Contes excentriques (Париж, Hachette et Cie., 1855)
 Léandres et Isabelles (П., изд-во Alexandre Cadot, 1857)
 Jean qui pleure et Jean qui rit (П., A. Cadot, 1859)
 «Le lord de l’amirauté»,
 «Vierge aux pervenches»,
 Le Nouveau Roman comique (П., Hachette, 1861)
 «La guerre des Gueux»,
 «Le combat de chameaux»
 Одноактная комедия-водевиль «La Maison rouge» (постановка в театре Пале-Рояль, 22 мая 1864), П., E. Dentu, 1864)
 Les Proscrits de 93 (П., A. Faure, 1866)
 Le Radieux (П., Hachette, 1867)
 Le Mauvais monde (П., газета «Paris»)
 La Princesse Sophie (П., Hetzel-Jung-Treuttel)
 Les Diables rosés (П., Alexandre Cadot)
 Un Roi d’aventure (П., A. Cadot et Degorce)
 La Polka enseignée sans maître : son origine, son développement, et son influence dans le monde (в соавторстве с Перро; 1844)

Примечания

Ссылки 
 
 Досье на сайте библио-агентства высшего образования «ABES»

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели Франции XIX века